Ел Танкесито има више значења:

 Ел Танкесито (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Танкесито (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Танкесито (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Танкесито (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику